Mistrzostwa Europy w Zapasach 2009 odbyły się od 31 marca do 5 kwietnia 2009 w stolicy Litwy – Wilnie.

Skład reprezentacji Polski

mężczyźni 
 styl klasyczny
 Mariusz Łoś (Agros Zamość) – srebrny medal (55 kg)
 Edward Barsegjan (Cartusia Kartuzy) – srebrny medal (60 kg)
 Damian Zuba (Glinice Radom) – 5. (66 kg)
 Krzysztof Kowalski (Wisłoka Dębica) – 25. (74 kg)
 Paweł Poślad (Śląsk Wrocław) – 5. (84 kg)
 Andrzej Deberny (AKS Piotrków Trybunalski) – 10. (96 kg)
 styl wolny
 Mariusz Pawlak (Górnik Łęczna) – 12. (55 kg)
 Adam Sobieraj (Grunwald Poznań) – 8. (66 kg)
 Krystian Brzozowski (Górnik Łęczna) – 19. (74 kg)
 Radosław Marcinkiewicz (Górnik Łęczna) – 5. (66 kg)
 Bartłomiej Bartnicki (Górnik Łęczna) – 12. (120 kg)

kobiety 
 styl wolny
 Iwona Matkowska (Agros Żary) – 5. (48 kg)
 Renata Omilusik (Heros Czarny Bór) – 5. (51 kg)
 Sylwia Bileńska (Unia Racibórz) – 5. (55 kg)
 Agata Pietrzyk (LUKS Kraśnik) – 5. (59 kg)
 Monika Michalik (Orlęta Trzciel) – złoty medal (63 kg)
 Paulina Grabowska (Gwardia Warszawa) – 14. (67 kg)
 Agnieszka Wieszczek (Heros Czarny Bór) – brązowy medal (72 kg)

Końcowa tabela medalowa

Medaliści

mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

kobiety

styl wolny

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Europy 2009 na stronie FILA
 Program i wyniki na stronie www.painiliitto.net

Mistrzostwa Europy w zapasach
2009 w zapasach
Sport w Wilnie